Uummataasaq bezeichnet:
 Uummataasaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uummataasaq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Uummataasaq (Berg, Sisimiut, nördlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Uummataasaq (Berg, Sisimiut, südlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Uummataasaq (Berg, Uummannaq, mittig), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uummataasaq (Berg, Uummannaq, nordwestlich), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uummataasaq (Berg, Uummannaq, südöstlich), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland